Бутинська сільська рада — Львівська область, Сокальський район
 Бутинська сільська рада — Тернопільська область, Збаразький район